Бли́жнє (до 1945 року — Кокчора-Кият; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.